Chamaele tenera är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Anton Wilhelm Miquel. Chamaele tenera ingår i släktet Chamaele och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tenera